Maccarone puede hacer referencia a:

Personas

 Angelina Maccarone, directora de cine alemana.
 Juan Carlos Maccarone, obispo católico argentino.
 Gustavo Maccarone, futbolista brasileño nacionalizado argentino
 Massimo Maccarone, futbolista italiano.
 Roque Maccarone, banquero argentino.
 Sam Maccarone, actor y director de cine estadounidense.

Miscelánea
Maccarone Inc, una galería de arte neoyorquina.